Морской змей (в мифологии) — змей, обитающий в море.

Мифология
 Ёрмунганд, также именуемый Мидгардсорм — морской змей из скандинавской мифологии.
 Левиафан — чудовищный морской змей, упоминаемый в Ветхом завете.

Кинематограф
 Морской змей — испанский кинофильм 1985 года.
 Сага о женщинах-викингах и об их путешествии к водам Великого морского змея — американский кинофильм 1957 года.

Прочее
 Морской змей — песня группы «Наутилус Помпилиус» из альбома «Чужая земля».